Au Grand-Duché de Luxembourg, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (abrégé en MECDD), met en œuvre le programme environnemental du gouvernement, coordonne les travaux en matière de développement durable et prend toutes les mesures adéquates en vue de la protection de l'environnement naturel et humain et de lutte contre le changement climatique.

Historique

Organisation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 
 

Ministère luxembourgeois
Luxembourg